Germania, en esta enciclopedia, puede referirse a:

Historia 

 Germanias, nombre plural usado para referirse a ambas provincias romanas del Rin.
 Germania Inferior, provincia romana situada en la orilla izquierda del Rin en territorio de los actuales Países Bajos, Bélgica y Alemania.
 Germania Superior, provincia romana situada en la orilla izquierda del Rin en territorio de las actuales Alemania y Francia.
 Germania Magna, nombre genérico dado por Julio César a las regiones ubicadas al norte de la República Romana en la orilla derecha del Rin.
 Reino de Germania, uno de los tres reinos en que se dividió, en 843, el Imperio carolingio según el tratado de Verdún.

Topónimos 

 Germania, localidad del partido de General Pinto, provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Germania, localidad del estado de Wisconsin (Estados Unidos).
 Germania, barrio de la localidad de Santa Fe de Bogotá (Colombia).
 Villa Germania, corregimiento del municipio de Valledupar (Colombia).
 Alemania, país de Europa Occidental.
 Germania, personificación de la nación alemana.
 Welthauptstadt Germania ‘Capital mundial Germania’ (Segunda Berlín), el nombre que tendría Berlín tras la remodelación nazi de la ciudad proyectada por Albert Speer y Adolf Hitler.

Bellas artes 

 Germania, obra geográfica y etnográfica escrita por Tácito alrededor del año 98.
 Germania, ópera de Alberto Franchetti.

Miscelánea

 (241) Germania, asteroide.
 Germania, aerolínea alemana.
 Primera Compañía de Bomberos «Germania», hoy Cuerpo de Bomberos de Valdivia, fundada en la ciudad de Valdivia (Chile) en 1852.
 Combate de Pampa Germania, acción militar de la Guerra del Pacífico.
 Germania FV, antiguo equipo de fútbol, participante de la liga diletante de la Ciudad de México.
 Astillero Germania, astillero alemán que se convirtió en uno de los mayores y más importantes constructores de submarinos para la Kriegsmarine.
 Germanía, jerga usada por presos y criminales.